Toponímia:
 Roland (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Roland (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Maison-Roland, municipi francès al departament del Somme 
 Biografies:
 Prenom:
 Roland  o Rotllà 
 Madame Roland (París, 1754 - 1793), dama francesa dels temps de la Revolució
 Roland Alphonso (l'Havana, 1931 - Los Angeles, 1988), saxofonista 
 Roland Barthes (Cherbourg, 1915 -París, 1980), escriptor, crític, semiòleg i teòric de la literatura francès
 Roland Berland (Saint-Laurent-de-la-Salle, 1945), ciclista francès professional entre 1968 i 1980 
 Roland Besson (Boulogne-Billancourt, França, 1962), trompetista, compositor i pedagog nord-català 
 Roland Björk (Karlskoga, Örebro, 1935), pilot de trial suec
 Roland Brückner (Köthen, República Democràtica Alemanya, 1955), gimnasta artístic alemany 
 Roland Dorcely (Port-au-Prince, Haití, 1930), pintor haitià
 Roland Emmerich (Stuttgart, 1955), director, guionista i productor de cinema alemany 
 Roland Francisci (Ciamannacce, Còrsega, 1938 – París, 2006), empresari i polític cors
 Roland Freisler (Celle, Alemanya, 1893 - Berlín, 1945), advocat, militar, polític nazi i president del Tribunal del Poble
 Roland-Michel de la Galissionère (Rochefort, Charanta Marítima, França, 1693 - 1756), mariner i botànic francès
 Roland Gunesch (Daia, Mureş, 1944), jugador d'handbol romanès, d'ètnia germànica
 Roland Joffé (Londres, Regne Unit, 1945), director anglofrancès
 Roland Matthes (Pößneck, República Democràtica d'Alemanya, 1950), nedador alemany
 Roland de Mois (~1520 - 1592), pintor flamenc encabit dins del Renaixement hispà, actiu a l'Aragó 
 Roland Moreno (El Caire, Egipte, 1945 - París, 2012), inventor francès 
 Roland Orzabal (Portsmouth, Regne Unit, 1961), músic membre de Tears for Fears
 Roland Penrose (Londres, 1900 - Chiddingly, 1984), artista historiador i poeta anglès
 Roland Petit (Villemomble, 1924 - Ginebra, Suïssa, 2011), ballarí i coreògraf francès
 Roland Ratzenberger pilot de Fórmula 1 austríac
 Roland Reutenauer (Wingen-sur-Moder, Baix Rin, 1943), escriptor alsacià en francès
 Roland Ries (Niederlauterbach, 1945), polític alsacià 
 Roland Riz (Bozen, 1927), polític i jurista sud-tirolès
 Roland Sandberg (Karlskrona, 1946), futbolista suec 
 Roland Schär (Mühlenfeld, 1950), ciclista suís professional entre 1976 i 1977 
 Roland Mark Schoeman (Pretòria, Sud-àfrica, 1980), nedador 
 Roland de Vaux (París, 1903 – Jerusalem, 1971), frare dominic, historiador i arqueòleg francès
 Cognom:
 Alexis Roland-Manuel (París, 1891 - 1966), compositor, crític i musicògraf francès
 Alfred Roland (París, 1797 - Grenoble, 1874), compositor francès
 Obres:
 Roland (Lully), tragèdia lírica escrita per Jean-Baptiste Lully 
 Chanson de Roland , cançó de gesta del segle XI que narra la batalla de Roncesvalles